Wexford je město v jihovýchodním Irsku.

Název Wexford může mít také další významy:

Místa
 Hrabství Wexford, hrabství v Irsku
 Wexford, Pensylvánie, město v Pensylvánii, USA
 Wexford, Toronto, místo v okolí Toronta, v kanadském provincii Ontario
 Wexford Hrabství, Michigan, město v USA
 Wexford Township, Michigan, společenství měst v USA

Ostatní
 Inspektor Wexford, postava kriminálních povídek Ruth Rendellové
 Wexford Capital, soukromá kapitálová společnost vlastnící Republic Airways Holdings